Brynachkirche nennt man die Kirchen des heiligen Brynach, eines keltischen Heiligen des 6. Jahrhunderts. Sie sind vor allem im walisischen Pembrokeshire zu finden.

 St Brynach’s Church (Cym yr Eglwys)
 St Brynach’s Church (Llanfyrnach)
 St Brynach’s Church (Nevern)
 St Brynach’s Church (Pontfaen)

Einzelnachweise 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)